Roy Schneider ist der Name folgender Personen:

* Roy L. Schneider (* 1939), amerikanischer Arzt und Gouverneur

Siehe auch:
 Roy Scheider (1932–2008), amerikanischer Schauspieler